Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 35 dans le monde.

 Route fédérale 35 en Allemagne
 Route 35 en Ontario, Canada
  aux États-Unis
 Interstate 35 aux États-Unis
 California State Route 35 aux États-Unis
 Route européenne 35
  dans certains départements, en France
 Route 35 et Route F35 en Islande
 Route magistrale 35 en Serbie
  dans certains pays